Jablůnka může být:

 Jablůnka – obec, okres Vsetín, Česko.
 Jablůnka (nádraží) –  železniční stanice, Jablůnka, okres Vsetín, Česko.
 Chata Jablůnka – chata (ubytování), Jablůnka, okres Vsetín, Česko.
 Sokolovna Jablůnka – historická sokolovna, Jablůnka, okres Vsetín, Česko.
 TJ Spartak Jablůnka – fotbalový sportovní oddíl, Jablůnka, okres Vsetín, Česko.

Podobné články 

Jabloňka – rozcestník.
Jablůňka (potok) – potok, Bílov a Bílovec, okres Nový Jičín, Česko.
Jablůňka – viz Jabloňka (zámek).